

Vroegmiddeleeuwse vrouwen
Ermentrudis van Orléans, geboren 830
Ermentrudis (dochter van Lodewijk de Stamelaar), geboren 875
Ermentrudis van Roucy, geboren 959
Ermentrudis van Châlon, 
Ermentrudis van Tours,